Sís ist der Familienname von:

 Peter Sís (* 1949), tschechisch-amerikanischer Bilderbuchkünstler und Trickfilmzeichner

SÍS steht als Abkürzung für:
 Samband íslenskra samvinnufélaga, ein isländischer Genossenschaftsverband

Abkürzung